

Geografia 
 Rech – comune della Renania-Palatinato in Germania

Persone 
 Ana Rech – immigrata italiana in Brasile fondatrice del distretto che porta il suo nome nella città di Caxias do Sul
 Fernando Rech – ex calciatore brasiliano
 Freddy Rech – ex sciatore alpino francese
 Luigi Rech – politico, sindacalista e dirigente sportivo italiano naturalizzato lussemburghese
 Michele Rech – fumettista italiano noto con lo pseudonimo Zerocalcare